Anti-Imperialist E.P. è il primo EP degli Aus-Rotten.

Tracce

Collegamenti esterni